Ка́бель
 Кабель — группа из нескольких электрических или оптических проводников, заключённая в общую оболочку.
 Кабель — трос кабельного типа.
 Кабелем () валютные трейдеры называют британский фунт стерлингов .
 Кабель — вымышленный супергерой комиксов из вселенной Marvel Comics.

Персоналии 
 Кабель, Адриан ван дер (1631—1705) — нидерландский художник-пейзажист и гравёр периода золотого века Голландии.
 Кабель, Мари (1827—1885) — бельгийская оперная певица.
 Кабель, Хайди (1914—2010) — немецкая актриса.
 Кабель, Эйтан (род. 1959) — израильский политик.

См. также 
 Кабель жизни
 Кабель категории 5
 Кабель категории 6
 Кабельтов
 Кабельщик
 Кобель

Примечания